Premio Jean Vigo puede referirse a dos premios:

 Francia: El Ilustre premio cinematográfico a directores jóvenes Jean Vigo creado en 1951. 

 España: El premio Jean Vigo al Mejor Director en el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, creado en 2007.